

Lokalizacje

Niemcy 
 Bürgerwald – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt
 Bürgerwald – tunel